Vattenmätare kan avse:
 Vattenmätare (mätinstrument) – ett mätinstrument för vattenförbrukning
 Vattenmätare (insekt) – en familj insekter bland skinnbaggarna